Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Наташа Звєрєва виграла титул, перемігши у фіналі Чанду Рубін з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (півфінал)
  Наташа Звєрєва (переможниця)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Енн Гроссман (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1994 Virginia Slims of Chicago Draw

1994
Тур WTA 1994
1994 у тенісі